Annay (Nièvre)
 Annay (Pas-de-Calais) of Annay-sous-Lens
ook:
Annay-la-Côte, Yonne 
Annay-sur-Serein, Yonne